Bakhuizen ist der Name folgender Personen:

 Jan Nicolaas Bakhuizen van den Brink (1896–1987), niederländischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Ludolf Bakhuizen († 1708), niederländischer Marinemaler
 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1810–1865), niederländischer Philosoph, Literaturkritiker und Archivar
 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (Botaniker) (1881–1945), niederländischer Botaniker

Bakhuizen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bakhuizen (Friesland), Ort in der niederländischen Gemeinde De Fryske Marren